Дерижанов — фамилия; имеет женскую форму Дерижанова.
 Дерижанов, Мартирос Семёнович (1867—1900) — врач, общественный деятель.
 Дерижанов, Сергей Мартынович (1898—1945) — советский учёный-патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор.
 Дерижанова, Ирина Сергеевна (род. 1937) — ученый-медик, доктор медицинских наук, профессор, «Отличник здравоохранения».